

Persone
Charles Burgi (1957) – compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano 
Chuck Burgi, propr. Charles Arnold Burgi III (1952) – batterista statunitense
Joost Bürgi (1552-1632) – astronomo e matematico svizzero
Paolo Bürgi (1947) – architetto del paesaggio svizzero
Richard Burgi (1958) – attore statunitense di origini svizzere, scozzesi e italiane

Altro
2481 Bürgi – asteroide della fascia principale
Angolo di Bürgi-Dunitz – termine della chimica
Burgi – tipo di fortificazioni
Burgi – città della Somalia